Гейнц Гудериан: Гудериан, Гейнц Вильгельм (1888—1954) — генерал-полковник германской армии (1940), военный теоретик; отец Гейнца Гюнтера Гудериана
 Гудериан, Гейнц Гюнтер (1914—2004) — немецкий офицер, участник Второй мировой войны; генерал-майор и инспектор бронетанковых войск Бундесвера; старший сын Гейнца Вильгельма Гудериана